Эрнст Го́тлиб (Теофи́л) фон Штёйдель (1783—1856) — немецкий врач и ботаник первой половины XIX века.

Жизненный путь 

Штёйдель изучал медицину и естествознание в Тюбингенском университете с 1801 по 1805 год. Продолжал совершенствоваться в Швейцарии, затем в Вене и Галле. В 1806 году вернулся домой в Эслинген, где стал практиковать. Вскоре он получил место ветеринара, а с 1828 года официально стал врачом этого города.

Своё свободное время он посвящал ботанике и опубликовал ряд работ. Между 1821 и 1824 годами написал работу «Nomenclator botanicus», в котором названия и синонимы видов и родов растений расположил в алфавитном порядке. Во втором издании этого труда, вышедшем двадцать лет спустя, было перечислено 6 722 рода и 78 005 видов.

В другой работе «Synopsis plantarum glumacearum» (в 1855 году вышли два тома из одиннадцати запланированных) Штёйдель обработал семейства Злаки, Осоковые, Ситниковые и нижние таксоны.

Вместе с эслингерским пастором Кристианом Фердинандом Хохштеттером () Штёйдель издал в 1826 году работу «Enumeratio plantarum germaniae helvetiaeque indigenarum seu Prodromus, quem synopsin plantarum germaniae helvetiaeque edituri botanophilisque adjuvandam commendantes», в которой описаны все обнаруженные к тому времени виды флоры Германии и Швейцарии.

Кроме ботанических, он писал также и труды по медицине.

Вместе с тем же Хохштеттером он основал Вюртембергский клуб естественно-научных путешествий (). С 1822 года он был членом-корреспондентом Зенкенбергского общества естествоиспытателей ().

В его честь и память назван род растений  семейства .

Примечания

Литература 
 Johann Gottlob Kurr: Vorträge. In: Verein Vaterländische Naturkunde Württemberg (Hrsg.), Jahresheft Nr.13, S. 17-24, Stuttgart 1857. 
 Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck: Dr. Ernst Gottlieb von Steudel. In: Bonplandia, Band 4, Seite 176, 1856

Ссылки 
 Каталог изданных трудов и литературы о нём в Staatsbibliothek в Берлине

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии